Beloretschenski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Beloretschenski (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Beloretschenski (Archangelsk), ländliche Siedlung in der Oblast Archangelsk 
 Beloretschenski (Rjasan), ländliche Siedlung in der Oblast Rjasan
 Beloretschenski (Stawropol), ländliche Siedlung in der Region Stawropol
 Beloretschenski (Swerdlowsk), ländliche Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Beloretschenski (Wolgograd), ländliche Siedlung in der Oblast Wolgograd
 Beloretschenski (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch